Bantar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantar, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Bantar, Banyumas, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar